Войнич може да се отнася за:
 Етел Лилиан Войнич (1864-1960), писателка (Стършел)
 Уилфрид Войнич (1865-1930),
 Ръкопис на Войнич